Вен Босс Мукубу (; родился 2 августа 1983 года в Киншасе, ДР Конго) — бельгийский профессиональный баскетболист конголезского происхождения, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за бельгийский баскетбольный клуб «Лимбург Юнайтед» и сборную Бельгии.

Профессиональная карьера 
Мукубу выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА 2007 года, однако не был выбран на нём. За тем он присоединился к клубу «Юта Джаз» для участия в Летней лиге НБА, также за «Юту» на том турнире играл другой в будущем натурализованный игрок сборной Бельгии Мэтт Лойески. «Юта» не предложила ему контракт и он отправился играть в Европу. Первым профессиональным клубом Мукубу стал французский «Гавр». Затем он сменил несколько клубов из Италии и Франции, успел поиграть в Венесуэле. В 2011 году он оказался в «Льеже». Затем поиграл в таких клубах, как «Вервье-Пепенстер» и «Спиру Шарлеруа», а сезон 2012/2013 снова провёл в «Льеже». С 2015 года является игроком французского клуба «Гравлин-Дюнкерк».

Сборная Бельгии 
Мукубу дебютировал за сборную Бельгии на квалификации к чемпионату Европы 2013 года, где он стал третьим бомбардиром команды, набирая по 10,2 очка в среднем за 8 игр. На чемпионате Европы 2013 года сборная Бельгии заняла 9-е место, а Мукубу проводил на площадке по 22 минуты, набирая в среднем по 8,2 очка за игру.

Мукубу также принимал участие в квалификации к чемпионату Европы и на самом чемпионате Европы 2015 года, где сборная Бельгии заняла 13-е место.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Мукубу на сайте Draft Express

Баскетболисты Демократической Республики Конго
Баскетболисты Бельгии
Игроки БК «Гавр»
Игроки БК «Сутор»
Игроки БК «Страсбур»
Игроки БК «Феррара»
Игроки БК «Пистоя Баскет 2000»
Игроки БК «Льеж»
Игроки БК «Пепенстер»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки сборной Бельгии по баскетболу